Fraccaroli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnaldo Fraccaroli (1882–1956), italiensk journalist och dramatiker
 Giuseppe Fraccaroli (1849–1918), italiensk klassisk filolog
 Innocenzo Fraccaroli (1805–1882), italiensk skulptör

Italienska efternamn